Саманта Флоренс «Сэм» Бэ́йли (; 29 июня 1977, Бексли, Лондон, Англия) — британская певица. Наиболее известна как победительница 10-го сезона музыкального телешоу «The X Factor» (2013). 24 марта 2014 года вышел её дебютный музыкальный альбом «The Power of Love», который сразу стал № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart. До прослушивания в «The X Factor» в течение многих лет была надзирателем в мужской тюрьме.

Личная жизнь 
С 29 января 2003 года Сэм замужем за Крейгом Пирсоном. У супругов есть трое детей: дочь Брук Пирсон (род.11.05.2005), сын Томми Пирсон (род.2009) и ещё одна дочь — Майли Бо Пирсон (род.10.09.2014).

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители Syco Music
Поп-вокалисты Великобритании
Победители телешоу «X Factor»